LAS eller las kan syfta på

 LAS – en svensk lag som reglerar anställningsförhållandet vid lönearbete, se Lagen om anställningsskydd
 LAS (kemi) – linjära alkylbensensulfonater
 La's (musikgrupp) – en musikgrupp
 LAS – IATA:s kod för flygplatsen i Las Vegas i Nevada, se  McCarran International Airport